Алка́сер-ду-Сал (; ) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Сетубал. Численность населения — 9,1 тыс. жителей (город), 13,6 тыс. жителей (муниципалитет). Город входит в регион Алентежу, в субрегион Алентежу-Литорал. По старому административному делению входил в провинцию Байшу-Алентежу.

Расположение 
Город расположен на берегах реки Саду в 38 км близ впадения её в Атлантический океан на автотрассе Лиссабон — Фару.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Палмела, Вендаш-Новаш и Монтемор-у-Нову
 на северо-востоке — муниципалитет Виана-ду-Алентежу
 на востоке — муниципалитет Алвиту
 на юге — муниципалитет Феррейра-ду-Алентежу и Грандола
 на западе — Атлантический океан
 на северо-западе — муниципалитет Сетубал

Население

История 
Археологические данные свидетельствуют о существовании здесь поселения с архаических времен. В римские времена назывался Салация (Salacia). Как современный город основан в 1218 году.

Районы

См. также 
 Сетубал (округ)
 Муниципалитеты округа Сетубал
 Районы округа Сетубал

Ссылки 
  Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Сетубал
Города Португалии